270903 Pakstiene è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0269805, inclinata di 9,69148° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Pakstiene
Corpi celesti scoperti nel 2002